Нукша — многозначный термин.

 Нукша — река в России, протекает в Тоншаевском районе Нижегородской области.
 Нукша, Мартиньш Аугуст (1878—1942) — латвийский архитектор, политик и дипломат.

См. также 
 Нукши